Fri press kan syfta på:

 Fri Press förlag, ett svenskt bokförlag
 Tryckfrihet, rätten att sprida information och uppfattningar fritt i text